Otaño steht für:

Personen:
 Aitor Otaño (1938–2005), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Luis Otaño (* 1934), spanischer Radrennfahrer
 Nemesio Otaño (1880–1956), spanischer Musikwissenschaftler, Komponist und Jesuit

geographische Objekte:
 Caleta Otaño, Bucht im Grahamland der Antarktischen Halbinsel
 Mayor Julio D. Otaño, Distrikt im Departamento Itapúa von Paraguay